Crossbow, arbalète en anglais, peut désigner :
 Guillaume Tell, série télévisée de 1958 ;
 Crossbow, titre original de la série télévisée Guillaume Tell de 1987 ; 
 Crossbow (comics), un super-vilain ;
 Opération Crossbow (film), un film britannique ;
 Opération Crossbow, une série d'opérations de bombardement aérien contre les rampes de lancement de V1 ;
 HMS Crossbow (D96), un destroyer de classe Weapon de la Royal Navy ;
 Crossbow II, un voilier anglais détenteur du record de vitesse à la voile de 1976 à 1986.